Алекса́ндр Клю́ев:
 Клюев, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский и российский художник.
 Клюев, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.